

Architettura 
Italia
 Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia – chiesa di Catanzaro, in Calabria
 Palazzo del Monte dei Morti – palazzo di Napoli, in Campania
 Chiesa del Monte dei Morti – chiesa di Salerno, in Campania

Geografia 
 Monte dei Morti – accumulo lavico dell'Etna, in Sicilia (Italia)